El término leonés puede tener distintas acepciones:

Lingüísticas

 El idioma leonés o lengua leonesa. Término utilizado para hacer referencia al conjunto de hablas romances vernáculas del dominio lingüístico asturleonés situado entre el gallego-portugués y el castellano.

Geográficas

 Habitante de León ciudad de la provincia de Jujuy, Argentina.

 Habitante de la ciudad de León. 
 Habitante de la provincia de León. 
 Habitante del Reino de León. 

:
 Habitante de la ciudad de León, Guanajuato.

:
 Habitante del León, departamento de León (Nicaragua).
 Habitante de León, capital del departamento de León (Nicaragua).